Hop – film
 Hóp – obszar wodny w Islandii